Strike (qui signifie  ou  en anglais) peut désigner:

Finance 
 En finance, le strike est le prix d'exercice d'une option.

Informatique 
 strike, une balise du langage HTML et XHTML, qui permet de barrer du texte (strike-through text). La forme abrégée « s » est recommandée. Ainsi,  ou  donnent : texte
 un strike, un avertissement sur un réseau social, qui peut conduire à un bannissement.

Cinéma 
 Strike (Kingpin), un film sorti en 1996.

Littérature 
 Strike est le treizième tome de la série de bande dessinée Jeremiah.
 Dans l'univers de Marvel Comics, le S.T.R.I.K.E. (Special Tactical Reserve for International Key Emergencies) est l'unité d'intervention antiterroriste du SHIELD.

Musique 
 Strike est un groupe de pop punk brésilien.
 Strike est un album du groupe The Baseballs.

Sport 
 Au bowling, le strike (abat en français) désigne le fait de renverser les dix quilles lors du premier lancer.
 Au baseball, strike est le mot anglais pour une prise et strike zone est le terme qui décrit la zone de prises.

Société 
 Strike : mot anglais signifiant une grève (de travailleurs) en français.

Télévision 
  Strike, jeu télévisée animé par Vincent Lagaf' sur C8.
 Strike, série télévisée britannique basée sur les romans policiers de Robert Galbraith.

Homonymie de titre